Liquid Tension Experiment 2 — музичний альбом гурту Liquid Tension Experiment. Виданий 1999 року лейблом Magna Carta. Загальна тривалість композицій становить 73:53. Альбом відносять до напрямку Instrumentalny progresywny metal.

Список пісень

Посилання 
 Allmusic :огляд 

Альбоми Liquid Tension Experiment
Музичні альбоми 1999
Англомовні музичні альбоми